FRT steht für:
 Fault Ride Through, das Durchfahren von Spannungseinbrüchen
 Figure Reasoning Test, ein sprachfreier Intelligenztest
 Fixed Radio Terminal, ein Stationsfunkgerät für den Bündelfunk
 Flp/FRT-System, eine DNA-Sequenz
 Flugabwehrraketentruppen (NVA), auch Fla-Raketentruppen (NVA)

FR-T steht für:
 Poitou-Charentes, ehemaliger ISO-3166-2-Code einer französischen Region

Abkürzung